Albert Olsson kan syfta på:

Albert Julius Olsson (1864–1942), svensk-brittisk målare
Albert Olsson (1896–1977), svensk fotbollsspelare
Albert Olsson (1904–1994), svensk författare